Суперкубок Албанії з футболу 2005 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 2005 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Теутою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2005
Албанія